Töpke oder Toepke ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Toepke (1841–1899), deutscher Jurist und Historiker
 Lola Töpke (1891–1945), deutsche Bildhauerin
 Ludwig Toepke (bl. 1873), deutscher Unternehmer
 Renatus Töpke (* 1975), deutscher Drehbuchautor